O Mestre Perfeito, na hierarquia maçônica do Rito Escocês, é o quinto grau. Representa o princípio moral de render culto à memória de honrados antepassados e aquele que o traz completa o conhecimento dos graus anteriores..

Bibliografia
 CAMINO, Rizzardo da. Rito Escocês do 1 ao 33. Santana, SP: Editora Madras, 1999.
 PAPUS. O que deve saber um mestre Maçom. São Paulo: Pensamento, 2011.

Maçonaria